Лю́циус Ше́пард (; род. 21 августа 1943 года, Линчберг, Виргиния — ум. 18 марта 2014, Портленд, Орегон) — американский писатель, работавший в жанрах научной фантастики, магического реализма и литературы ужасов.

Биография 
Высшего образования не получил. С середины 1960-х годов и на протяжении двадцати лет он вёл беспорядочную жизнь: бродяжничал и путешествовал, побывал в Латинской Америке, Северной Африке, Юго-Восточной Азии, Европе; работал дворником, продавцом маек, играл в джаз-ансамбле, преподавал испанский язык, работал вышибалой в борделе Малаги.

Шепард ворвался в литературу в первой половине 80-х годов, и уже по первым рассказам стало ясно — в фантастику пришёл очень яркий самобытный писатель со своим стилем и почерком.

Первой опубликованной книгой Шепарда стал сборник стихов «Кантата на смерть, слабоумие и поколение» (1967 год). Свой дебютный рассказ «Чёрный коралл» () писатель опубликовал в антологии Марты Рэндалл () «New Dimensions» в 1981 году. Произведения писателя переведены на многие языки мира (в России, например, переводы нескольких рассказов Шепарда принадлежат Андрею Лазарчуку).

Люциус Шепард умер 18 марта 2014 года в возрасте 70 лет.

Творчество

Научная фантастика 
Шепард заявил о себе как о писателе-фантасте в сентябре 1983 года, продав рассказ «Глаза Солитарио» журналу «Fantasy & Science Fiction». Последующие произведения (рассказы «Рассказ путешественника», «Человек, который раскрасил дракона Гриауля», «Жнец», «Конец жизни, которую мы знали», «Охотник на ягуаров»; роман «Зелёные глаза») за короткое время снискали признание НФ-критики. Лучшей книгой Шепарда признают жёсткий и даже жестокий роман «Жизнь в военное время» (1987 год), первая часть которого, повесть «R & R», вышла годом раньше и тогда же завоевала премию «Небьюла».

Магический реализм 
Многие произведения автора написаны в жанре магического реализма. Литературные критики указывают на влияние на творчество Шепарда таких писателей, как Габриэль Гарсия Маркес и Джозеф Конрад.

Литература ужасов 
Люциус Шепард также внёс существенный вклад в развитие современной литературы ужасов. Его вампирский роман «Золотая кровь» (в оригинале «The Golden», 1993 год) был удостоен премии Locus, а известный жанровый критик и писатель в жанре хоррор Дэвид Шоу назвал это произведение «эпохальным».

Исполненный на стыке романа ужасов и магического реализма роман «Мушка» (2005 год), основанный на образах вудуистской мифологии, также заслуживает внимания как образчик современного «интеллектуального хоррора».

Награды 
 1985 год — Премия «Локус» (), в номинации Рассказ (Short Story) за «Сальвадор» (, 1984).
 1985 год — Премия «Хьюго» (), получена Премия Джона В. Кэмпбелла лучшему новому писателю-фантасту.
 1986 год — Премия «Небьюла» (), в номинации Повесть (Novella) за «R & R» (1986).
 1987 год — Премия «Локус», в номинации Повесть (Novella) за «R & R» (1986).
 1988 год — Премия «Локус», в номинации Авторский сборник (Collection) за «Охотник на ягуаров» (, 1987).
 1988 год — стихотворение «White Trains» заняло первое место в .
 1988 год — «Всемирная премия фэнтези», в номинации Сборник (Collection) за «Охотник на ягуаров» (, 1987).
 1989 год — Премия «Локус», в номинации Повесть (Novella) за «Красавица-дочь добытчика чешуи» (, 1988).
 1990 год — Премия «Локус» в номинации Повесть (Novella) за «Отец камней» (, 1989).
 1992 год — «Всемирная премия фэнтези» в номинации Сборник (Collection) за «The Ends of the Earth» (1990).
 1993 год — Премия от читателей журнала «Asimov’s Science Fiction» (), в номинации Повесть (Novella) за «Прилипала Билл — космонавт» (, 1992).
 1993 год — Премия «Хьюго», в номинации Повесть (Novella) за «Прилипала Билл — космонавт» (1992).
 1993 год — Премия «Локус», в номинации Повесть (Novella) за «Прилипала Билл — космонавт» (1992).
 1994 год — Премия «Локус», в номинации Роман ужасов (Horror Novel) за «Золотая кровь» (, 1993).
 2000 год — International Horror Guild Awards, в номинации Повесть (Long Fiction) за «Crocodile Rock» (1999).
 2001 год — Премия «Локус», в номинации Повесть (Novella) за «Radiant Green Star» (2000).
 2003 год — Theodore Sturgeon Award, в номинации Лучший НФ-рассказ за «За черту — и дальше» (, 2002).
 2004 год — International Horror Guild Awards, в номинации Повесть (Long Fiction) за «Закат Луизианы» (, 2003).
 2004 год — Премия (читательская) Азимова (), в номинации Повесть (Novella) за «Ariel» (2003).
 2005 год — International Horror Guild Awards, в номинации Повесть (Long Fiction) за «Viator» (2004).
 2008 год — International Horror Guild Awards, в номинации Авторский сборник (Collection) за «Dagger Key and Other Stories» (2007).
 2008 год — International Horror Guild Awards, в номинации Повесть (Long Fiction) за «Softspoken» (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  Люциуса Шепарда.
 Люциус Шепард  на fantlab.ru.
 

Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Локус»
Лауреаты премии «Небьюла»
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла